Kutno peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Kutno, un powiat
 Kutno, une gmina rurale
 Kutno, une ville, et chef-lieu du powiat et gmina ci-dessus